Rust Never Sleeps () — концертный альбом автора-исполнителя Нила Янга и его группы Crazy Horse, вышедший в 1979 году.

Об альбоме 
Большая часть альбома была записана вживую в Сан-Франциско во время тура Нила Янга, и в дальнейшем обработана в студии. Шум зрительного зала был удален, хотя его и можно четко услышать в определенных моментах альбома, как правило, в начале и конце песен. Rust Never Sleeps разделен на акустическую и электрическую часть. Открывает и закрывает альбом две версии песни «Hey Hey, My My». Позже Янг выпустил концертный альбом Live Rust, в который вошли помимо композиций из Rust Never Sleeps классические номера музыканта (такие как «Cinnamon Girl»).

В современном обзоре для The Village Voice, музыкальный критик Роберт Кристгау назвал Rust Never Sleeps лучшим альбомом Янга. Он также назвал его 9-м лучшим альбомом 70-х годов. Rust Never Sleeps оказался на втором месте лучших альбомов 1979 года в результате опроса Pazz & Jop журнала The Village Voice. Журнал Rolling Stone признал его лучшим альбомом 1979 года.

Список композиций

Участники записи 

 Нил Янг — гитара, губная гармоника, вокал
 Фрэнк «Панчо» Сампедро — гитара, бэк-вокал
 Билли Талбот — бас-гитара, бэк-вокал
 Ральф Молина — ударные, бэк-вокал
 Николетт Ларсон — вокал «Sail Away»
 Карл Т. Химмел — ударные на «Sail Away»
 Джо Осборн — бас-гитара на «Sail Away»

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Концертные альбомы 1979 года
Альбомы Нила Янга
Концертные альбомы Reprise Records